Орто́-Токо́й — посёлок городского типа в Киргизии. Подчинён администрации города Балыкчы Иссык-Кульской области. Расположен в 20 км к юго-западу от Балыкчы.

Население — 495 жителей.

Статус посёлка городского типа получил в 1947 году.

В 2 км от Орто-Токоя расположено Орто-Токойское водохранилище, построенное в 1960 году для нужд мелиорации.

Население

Примечания 

Населённые пункты Иссык-Кульской области
Посёлки городского типа Киргизии